Hrvatska:
 Slivno, naselje i općina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 Slivno (Runovići), naselje u općini Runovići
 Slivno (Šibenik), selo kod Perkovića, u Zagori, naselje u sastavu grada Šibenika

BiH:
 Slivno (Breza, BiH), selo u općini Breza

Slovenija:
 Slivno (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško